Éléonore de Mantoue est le nom porté par plusieurs princesses de la maison Gonzague : 

Éléonore de Mantoue (1493-1550), fille de François II de Mantoue et d'Isabelle d'Este, qui épouse, en 1507, François Marie I della Rovere, duc d'Urbino

Éléonore de Mantoue (1598-1655), fille de Vincent I de Mantoue et d'Éléonore de Médicis, qui épouse, en 1622, Ferdinand II, empereur germanique

Éléonore de Gonzague-Mantoue (1628-1686), également appelée Éléonore de Mantoue, parfois Eléonore de Mayenne, fille de Charles II de Nevers-Mantoue (lui-même fils de Charles I de Mantoue) et de Marie de Mantoue

Liste non exhaustive

Homonymie dynastique